As eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe para a Copa do Mundo FIFA de 1998 aconteceram para decidir quais seleções de futebol representarão a confederação de futebol da CONCACAF na fase final da Copa do Mundo FIFA de 1998 na França.

Primeira Fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Bahamas desistiu, então São Cristóvão e Nevis se classificou automaticamente.

Segunda Fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Bermudas desistiu, então Trinidad e Tobago se classificou automaticamente.

Terceira Fase

Zona Caribenha 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Zona Centro-Americana 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Quarta Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Quinta fase 

América do Norte, Central e Caribe
1998